Сёрен Гран (; 26 декабря 1962, Швеция) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играл на позициях четвёртого и третьего, был скипом команды.

С 2003 — тренер национальных мужских и женских сборных Норвегии, Швеции, Шотландии, Великобритании; в частности, был тренером мужской сборной Швеции на зимней Универсиаде 2009 и чемпионате Европы 2009, где сборная Швеции выиграла золотые медали. С 2015 — тренер национальной мужской сборной России.

Достижения 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Grahn, Sören»)
 Публикации с тэгом "Сёрен Гран" | Р-Спорт
 Исполком ФКР определил тренерские штабы российских сборных на новый сезон | Кёрлинг в России - Чемпионаты России и Мира по кёрлингу. Новости кёрлинга. Сборная России по кёрлингу

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Тренеры по кёрлингу Швеции